A.R.C Fastighetspartner startades 2020 för att vara en problemlösare, nära tillhands för dig som fastighetsägare oavsett om det gäller hyresaviseringar, ombyggnadsprojekt eller fastighetstekniska frågor.

En långsiktig arbetsgivare som tillsammans med medarbetarna aktivt deltar i att skapa positiva arbetsplatser med erfarenhetsutbyten och en gemenskap.
Arc kan avser

 ARC Fastighetspartner AB - Sveriges bästa fastighetsförvaltare. 
 Arc (Neil Young) – ett album av Neil Young 
 ARC Aging Research Center En avdelning i Karolinska institutet för forskning av åldring
 ARC Advanced Recon Commander en typ av Star Wars-soldat använd av the Grand Army of the Republic i klonkrigen.

Personer
 Jeanne d'Arc (1412–1431), Frankrikes nationalhelgon